

Culture et société

Monuments 
 Église Saint-Genès d'Arzens
 Église Saint-Genès de Châteaumeillant
 Église Saint-Genès de Soulignac
 Église Saint-Genès de Thiers

Anthroponyme 
Trois saints chrétiens sont connus sous le nom de saint Genès :
 Genès d'Arles (?-308), greffier au tribunal romain d'Arles et mort en martyr en Arles, fêté le 25 août ;
 Genès de Thiers (), mort en martyr à Thiers, fêté le 28 octobre.
 Genès de Rome est un comédien romain, martyr, fêté le 25 août.

Toponyme

Département de la Gironde 
 Saint-Genès-de-Blaye ;
 Saint-Genès-de-Castillon ;
 Saint-Genès-de-Fronsac ;
 Saint-Genès-de-Lombaud ;

Département du Puy-de-Dôme 
 Saint-Genès-Champanelle ;
 Saint-Genès-Champespe ;
 Saint-Genès-du-Retz ;
 Saint-Genès-la-Tourette ;
 Saint-Genès-l'Enfant, paroisse rattachée à Malauzat.

Voir aussi